Hermann Oberth – fisico tedesco
 Oberth – cratere lunare
 9253 Oberth – asteroide della fascia principale
 Classe Oberth – classe delle astronavi di Star Trek